Побласьон-де-Арройо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 22,87 км². Население — 74 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Паленсии